Cedar Lake peut référence à plusieurs localités aux États-Unis :
 Cedar Lake (Indiana) ;
 Cedar Lake, census-designated place située en Oklahoma ;
 .

Cedar Lake peut référence à plusieurs lacs en Amérique du Nord :
 Cedar Lake (Manitoba).

Voir aussi 
 Cedar Lake Contemporary Ballet